Der Hammerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2014 wurde am 14. und 16. August 2014 im Letzigrund-Stadion von Zürich ausgetragen.

Europameister wurde der ungarische Titelverteidiger Krisztián Pars. Er war der Olympiasieger von 2012, Vizeweltmeister von 2011/2013 und der EM-Dritte von 2010.Den zweiten Platz belegte der amtierende Weltmeister Paweł Fajdek aus Polen.Bronze ging an den Russen Sergei Sergejewitsch Litwinow, Sohn des Olympiasiegers und früheren Weltmeisters Sergei Nikolajewitsch Litwinow.

Bestehende Rekorde 

Der bereits seit 1986 bestehende EM-Rekord, gleichzeitig auch Weltrekord, blieb weiterhin völlig unangetastet. Die größte Weite erzielte der ungarische Europameister Krisztián Pars im Finale mit 82,69 m, womit er eine neue Weltjahresbestleistung aufstellte, den Rekord jedoch um 4,05 m verpasste.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
22 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Sieben von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 75,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den fünf nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Werfer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 73,85 m.

Gruppe A 

14. August 2014, 10:07 Uhr

Gruppe B 

14. August 2014, 11:32 Uhr

Finale 
16. August 2014, 15:00 Uhr

Weblinks 
 Zürich European Championships, european-athletics.com, abgerufen am 13. März 2023
 Ergebnisse Europameisterschaften Zürich (Schweiz), 12.08 - 17.08.2014, leichtathletik.de, abgerufen am 13. März 2023
 Men Hammer Throw Athletics European Championship 2014 Zurich (SUI), todor66.com, abgerufen am 13. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 23rd European Athletics Championships Zürich SUI 12–17 AUG 2014 Letzigrund, Men Hammer Throw, S. 698, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 13. März 2023
 XXI European Championship, Zürich 2014, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 13. März 2023

Videolinks 
 European Championships - ‎Krisztián Pars 82.69M WL, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023
 Krisztian Pars (HUN) after winning Hammer Throw, Interview, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023
 HAMMER MEN QUALIFYING GROUP A European Champs Zurich 2014, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hammerwurf Manner